Gruchy steht für:

 Gruchy (Gréville-Hague), Weiler in Gréville-Hague, Département Manche, Frankreich

De Gruchy ist der Familienname folgender Personen:

 Bill de Gruchy (* 1930), australischer Sprinter
 John W. de Gruchy (* 1939), südafrikanischer Theologe
 Nigel de Gruchy (* 1943), britischer Gewerkschaftsfunktionär
 Steve de Gruchy (1961–2010), südafrikanischer Theologe